Santa Cecilia steht für:

 Santa Cecilia, Heilige Cäcilia, siehe Cäcilia von Rom
 Santa Cecilia (Skulptur), Skulptur der hl. Cäcilia von Rom
 Santa Cecilia (Burgos), Gemeinde in der Provinz Burgos, Spanien
 Santa Cecilia (Sucumbíos), Ort in Ecuador

Santa Cecilia ist der Familienname folgender Personen:
 Pedro Santa Cecilia (* 1984), spanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Musikhochschule in Rom
 Cäcilienkirche, Kirchen unter dem Patrozinium der hl. Cäcilia von Rom